Букчай (Бухты; ) — район Вильнюса, расположен на западе города в 6 км к юго-западу от центра, на правом берегу реки Вилия, возле Букчайского леса. Напротив Букчая, на другой стороне реки Вилия находятся районы Янкишкес и Жямейи Паняряй. 

Букчай делится на две части - Старый Букчай (лит. Senieji Bukčiai; бывшая шестая бухта) и Новый Букчай (лит. Naujieji Bukčiai; бывшая пятая бухта).

Букчай, Лаздинай и Лаздинеляй образуют Лаздинайское староство.

Рядом с районом находится Республиканская Вильнюсская университетская больница.

В Букчае жил известный художник, кузнец Стасис Бабикас (лит. Stasys Babikas; 1943–1997)

География 
Район расположен в лесистой излучине реки Вилия. Рядом с Букчаем есть большой Букчайский лес, названный в честь района. Букчайский лес — смешанный лес. Через лес проходит множество троп, соединяющих Лаздинай, Лаздинеляй и Букчай. На юго-востоке Букчайского леса находится Букчайское болото, пруд и родник из которого вытекает ручей впадающий в Вилию. На польской карте 1925 года указано, что на этом месте находились жилые дома и фабрика. Между Новым и Старым Букчаем также находится родник из которого течет ручей, впадающий в небольшой пруд, рядом с Новым Букчаем.

Название 
Считается, что название местности происходит от польского слова buchta, что означает излучину реки, и именно эта местность расположена у одной из излучин Вилии, называемой Букчайской излучиной (лит. Bukčių kilpa). Такое название местности дали лесосплавщики, которые до 1957 года сплавляли лес до Григишской бумажной фабрики. На литовский язык слово buchta перевели не по смыслу, а по звучанию.

История 
В окрестностях Букчая люди жили уже много тысяч лет назад. В 1979 году примерно в 0,8 км к северу от западной окраины Букчая археолог Альгирдас Гирининкас обнаружил находки каменного века. Рядом с Букчаем раньше была пристань и переправа через Вилию. До второй половины XX века бухтами назывались 7 отдельных населённых пунктов на берегу реки Вилия, всего было 6 пронумерованных Бухт, которые располагались на правом берегу реки, а также 1 непронумерованная Бухта на левом берегу Вилии (ныне улица Титнаго; лит. Titnago gatvė). Позже шестая и пятая бухты стали называться Букчаем (Старым и Новым соответственно), а в 1996 году четвертая, третья, вторая и первая Бухты были объединены в один район который назвали Лаздинеляй (название было дано от рядом расположенного района Лаздинай). На польской карте 1925 года указан мост который ведёт из 5 Бухты в деревню Янкишкес (польск. Jankowszczyzna), однако на карте 1934 года этого моста нет. В 1969 году Букчай был присоединён к Вильнюсу. В 80-ых, 90-ых годах в Новом Букчае были построены трёхэтажные дома из жёлтого кирпича.

Завод 
До второй мировой войны в 5 Бухте располагались кирпичный завод и бараки для рабочих этого завода. Глина для завода доставлялась с другого берега Вилии. В советские времена на месте кирпичного завода действовал завод металлических изделий. Сейчас на месте завода планируется квартал многоквартирных жилых домов и дорога соединяющая Букчай и Лаздинеляй.

Население 
В 1905 году В Рудоминской волости Виленской губернии, в Бухте жили 59 человек (34 мужчины и 25 женщин). В 1931 году в Решской гмине, в Виленско-Трокском повете Виленского воеводства, в Бухте жили 152 человека (9 - в первой, 21 во второй, 28 в третьей, 25 в четвёртой, 31 - в пятой, 35 в шестой и 3 человека в доме лесника (польск. leśniczówka)).

Достопримечательности 
В Букчайском лесу недалеко от реки Вилия, в конце улицы Летаус (лит. Lietaus gatvė), в районе Лаздинеляй находится старинное Букчайское кладбище.

Также в Букчайском лесу, к северу от района находится уцелевший польский тир межвоенного периода, защищающая от пуль 10-метровая насыпь и бункеры.

В 1953 году в 2 км к северо-западу от Букчая был построен ныне недействующий пешеходно-коммуникационный Букчайский мост через Вилию. Его длина составляет 100 м, а ширина – 5 м. Он использовался для прокладки тепловых линий от ТЭЦ до тепличного комбината на другом берегу реки Вилия.

Транспорт

Улицы 
Всего на территории Букчая находится 5 улиц:

 улица Букчу (лит. Bukčių gatvė; до 1993 года называлась Букчу 5, а ещё раньше Бухтовая улица (лит. Buchtos gatvė))
 улица Ужутекё (лит. Užutėkio gatvė; соединяет Старый и Новый Букчай; до 1993 года называлась Букчу 6)
 улица Упетакю (лит. Upėtakių gatvė)
 улица Унгурю (лит. Ungurių gatvė)
 улица Вегелю (лит. Vėgėlių gatvė)

Автобус 
Букчай обслуживают два автобуса:

49 - остановки Букчу (Bukčių st.), Няужмярштолю (Neužmerštuolių st.), Ужутекё (Užutėkio st.);

116 - остановки Унгурю (Ungurių st.), Ужутекё (Užutėkio st.).

В советские времена примерно с 1960 года из Жверинаса в 5 Бухту для рабочих завода металлических изделий ходил маршрут 32B, который позже был переименован в 29 маршрут.

Примечания 

Районы Вильнюса